Ел Кафе има више значења:

 Ел Кафе (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кафе (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику